Platja ist die katalanische Bezeichnung für „Strand“ und Namensbestandteil zahlreicher Orte und bekannter Strände in Katalonien und auf den Balearen

 Castell-Platja d’Aro, eine Stadt in Katalonien (Spanien)
 Platja de Palma, ein Ort auf Mallorca

 Platja de son Real, ein Sandstrand im Norden von Mallorca
 Platja des Caragol, ein Sandstrand im Süden von Mallorca
 Platja de Canyamel, ein Naturstrand im Nordosten von Mallorca
 Platja de Mitjorn, ein Naturstrand an der Südküste von Formentera